Гузь — фамилия. Известные носители:

 Гузь, Александр Николаевич (род. 1939) — украинский учёный в области механики деформируемых тел и механики сплошных сред.
 Гузь, Виктор Александрович (род. 1971) — советский и российский футболист, вратарь.
 Гузь, Владимир Дмитриевич (1873—?) — крестьянин, член III Государственной думы от Черниговской губернии.
 Гузь, Дмитрий Владимирович (род. 1988) — российский футболист.
 Гузь, Игорь Владимирович (род. 1982) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Гузь, Николай Олимпиевич (1893—1953) — советский военачальник, гвардии полковник.
 Гузь, Нина Григорьевна (род. 1952) — советская, украинская художница, художник-мультипликатор (художник-постановщик).
 Гузь, Самуил Юрьевич (1905—1969) — советский инженер-металлург.